Точка Штейнера — одна из замечательных точек треугольника и она обозначается как точка X(99) в энциклопедии центров треугольника Кларка Кимберлинга (Clark Kimberling).

История 
Якоб Штейнер (Jakob Steiner) (1796—1863), швейцарский математик, описал эту точку в 1826 году. Этой точке было дано имя Штейнера Жозефом Нойбергом (Joseph Neuberg) в 1886 году.

Определение 

Точка Штейнера определяется следующим образом. (Мы используем не тот способ, каким эту точку определял сам Штейнер.)
 Пусть дан любой треугольник . Пусть  — его центр описанной окружности и  — точка пересечения симедиан. Окружность, построенная на  как на диаметре, представляет собой окружность Брокара треугольника . Прямая, проходящая через  перпендикулярно к прямой , пересекает окружность Брокара в другой точке . Прямая, проходящая через  перпендикулярно к прямой , пересекает окружность Брокара в другой точке . Прямая, проходящая через  перпендикулярно к прямой , пересекает окружность Брокара в другой точке  (треугольник  есть треугольник Брокара для треугольника ). Пусть  есть прямая, проходящая через  параллельно прямой ,  есть прямая, проходящая через  параллельно прямой , и  есть прямая, проходящая через  параллельно прямой . Тогда все три прямых ,  и  пересекаются в одной точке. Точка их пересечения и есть точка Штейнера треугольника .

Трилинейные координаты 
Трилинейные координаты точки Штейнера равны
 .

Свойства 
 Описанный вокруг треугольника  эллипс, который также называется эллипсом Штейнера, является эллипсом наименьшей площади, который проходит через вершины ,  и . Точка Штейнера треугольника  лежит на описанном вокруг треугольника  эллипсе Штейнера.
 Хонсбергер (Honsberger) установил следующее свойство точки Штейнера: Точка Штейнера треугольника является центром масс системы, полученной подвешиванием в каждой вершине массы, равной величине внешнего угла при этой вершине. Точка Штейнера не обладает этим свойством. Центр масс системы, полученной подвешиванием в каждой вершине треугольника  массы, равной величине внешнего угла в этой вершине, не является точкой Штейнера. Этот центр массы называется центроидом кривизны Штейнера (Steiner curvature centroid) треугольника  и имеет трилинейные координаты:
 .
Этот треугольный центр обозначается как X(1115) в энциклопедии центров треугольника.
 Прямая Симсона точки Штейнера треугольника  параллельна прямой , где  — центр описанной окружности и  — точка пересечения трёх симедиан (точка Лемуана) треугольника .

 Точка Тарри  Точка Тарри треугольника тесно связана с точкой Штейнера треугольника. Пусть  — любой данный треугольник. Точка на описанной окружности треугольника , диаметрально противоположная к точке Штейнера треугольника, называется точкой Тарри треугольника . Точка Тарри представляет собой центр треугольника и он обозначен как центр X(98) в энциклопедии центров треугольника. Трилинейные координаты точки Тарри'' равны
,
где  является углом Брокара треугольника .

Примечания

См. также 

 Центр Штейнера — центр тяжести кривизны Гаусса поверхности выпуклого тела.

Замечательные точки треугольника